Castellaresi – abitanti di Castellar (Alpi Marittime)
Castellaresi – abitanti di Castellar (Saluzzo)
Castellaresi – abitanti di Castellar Guidobono
Castellaresi – abitanti di Castellaro (Italia)